Kisch steht für:
 Kiš, eine antike mesopotamische Stadt 
 Kisch (Insel), Insel im Persischen Golf
Kisch (Stadt), eine Stadt auf der gleichnamigen Insel 
 ein alter Name der transoxanischen Stadt Shahrisabz 
 Kiş, Gemeinde in Aserbaidschan

Kisch ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kisch (1848–1917), böhmischer Rabbiner
 Bruno Kisch (1890–1966), deutschsprachiger Kardiologe
 Egon Erwin Kisch (1885–1948), Journalist aus Prag
 Enoch Heinrich Kisch (1841–1918), Balneologe
 Frederick Kisch (1888–1943), britischer Zionist und Soldat im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Guido Kisch (1889–1985), österreichischer Rechtshistoriker
 Paul Kisch (1883–1944), österreichischer Journalist und Literaturkritiker
 Robert Kisch (1897–1977), deutscher Architekt
 Ruth Kisch-Arndt (1898–1975), deutsch-amerikanische Konzertsängerin

Ferner ist Kisch der Name von:
 Kisch (Vater Sauls), eine biblische Figur

Siehe auch:
 Kish (Begriffsklärung)
 Kis
 Quiche, ein Kuchen